Kaymaklı est un mot turc signifiant crémeux (de kaymak signifiant crème), plusieurs lieux portent ce nom :
 Kaymaklı, ville du district et de la province de Nevşehir en Cappadoce, connue pour sa cité souterraine
  village du district d'Araklı dans la province de Trébizonde ()
  village du district et de la province de Van ()